Legio VI Ferrata — criada em 65 a.C. por Júlio César
 Legio VI Hispana — legião de existência incerta, criada provavelmente no século III
 Legio VI Victrix — criada em 41 a.C. por Otaviano
 Legio VI Herculia — criada em 295/7 por Diocleciano